Нюарк е името на следните обекти:

 В Канада:
 Наягра он дъ Лейк, град в Онтарио, някога наричан Нюарк

 В Обединеното кралство
 Нюарк он Трент в Нотингамшър, пазарен град
 Нюарк (Питърбро) в Кеймбриджшър
 Нюарк Парк, имение в Глостършър
 Порт Глазгоу в Шотландия, наричан Нюарк до 1667 година
 Нюарк Касъл в района на Порт Глазгоу

 В САЩ:
 Нюарк, най-големият град в щата Ню Джърси, САЩ
 Нюарк (Арканзас)
 Нюарк (Върмонт)
 Нюарк (Делауеър)
 Нюарк (Западна Вирджиния)
 Нюарк (Илиной)
 Нюарк (Индиана)
 Нюарк (Калифорния), град в окръг Аламида в Района на Санфранциския залив в щата Калифорния, САЩ
 Нюарк (Мериленд)
 Нюарк (Мисури)
 Нюарк (Ню Йорк)
 Нюарк (Охайо)
 Нюарк (Тексас)
 Нюарк (Уисконсин)
 Нюарк (Южна Дакота)

 Нюарк Вали (град) в щата Ню Йорк
 Нюарк Вали (село) в щата Ню Йорк